Reichenbach se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ludwig Reichenbach
 Carl Reichenbach
 Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach
 Heinrich Gustav Reichenbach